Те́рский — посёлок в Будённовском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
На реке Горькая Балка.

На севере: посёлок Луговой

На западе: балка Кудрявая

Расстояние до краевого центра: 230 км.

Расстояние до районного центра: 40 км.

История 
Дата основания: 1920 г.

До 16 марта 2020 года посёлок являлся административным центром сельского поселения Терский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (89 %).

Инфраструктура 
 Администрация муниципального образования Терского сельсовета
 СХП «Терский». Организовано в 1921 году как совхоз «Терский».
 Центр культуры, досуга и спорта
 В границах посёлка расположены 3 общественных кладбища: открытое, площадью 13 тыс. м², и 2 закрытых, общей площадью 10 тыс. м².

Образование 
 Детский сад № 1 «Колосок»
 Средняя общеобразовательная школа № 18. Открыта 5 октября 1957 года

Люди, связанные с посёлком 
 Землянская Матрёна Максимовна (1921) — ветеринарный врач совхоза «Терский», кавалер ордена Трудового Красного Знамени

Памятники 
 Братская могила членов коммуны «Заря», замученных белобандитами, и мирных жителей, расстрелянных фашистами. 1922, 1942—1943, 1966 года

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Будённовского района (Ставропольский край)